Filmpreis 2002 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2002
 Europäischer Filmpreis 2002
 Schweizer Filmpreis 2002